Die Liste der Kapellen im Bistum Aachen – Region Kempen-Viersen (ohne die Ortschaft Tönisberg der Stadt Kempen) listet die pfarrgebundenen und Privatkapellen auf, die im Bereich der GdG Viersen, GdG Viersen-Süchteln, GdG Viersen-Dülken, GdG Nettetal, GdG Grefrath, GdG Kempen/Tönisvorst, GdG Willich, GdG Schwalmtal und GdG Brüggen/Niederkrüchten im Bistum Aachen stehen. Die betreffenden Pfarren sind in der Liste der Kirchen im Bistum Aachen – Region Kempen-Viersen einsortiert.

Liste

Literatur 
 Bischöfliches Generalvikariat (Hrsg.): Handbuch des Bistums Aachen. 3. Ausgabe. Aachen 1994 (ISBN 3-87448-172-7).

Weblinks 

 Gemeinschaften der Gemeinden (GdG) im Bistum Aachen, Gliederung des Bistums Aachen auf der Homepage des Bistums Aachen
 Kapellen Kreis Viersen, in: Schönheiten des Niederrheins auf maiss-mueller.de
 

!
Bistum Aachen Region KempenViersen
!